Woody Woodpecker peut signifier :
 Woody Woodpecker, un pivert, personnage de dessin animé américain créé dans les studios d'animation de Walter Lantz en 1940.
 Woody Woodpecker, est une série de films de dessins animés produite en 1941 et 1972 par Walter Lantz Productions et distribuée par Universal Pictures.
 Woody Woodpecker, le premier dessin animé où apparaît officiellement le pivert de Walter Lantz.
 La série de cartoons où apparaît Woody Woodpecker (voir la filmographie de Woody Woodpecker).
 Woody Woodpecker, film de long-métrage américano-canadien réalisé par Alex Zamm, avec le pivert Woody Woodpecker, sorti au cinéma au Brésil le .
 Le nom générique de l'émission télévisée où apparaissent les cartoons avec Woody Woodpecker.
 Le Woody Woodpecker Show, série télévisée avec le pivert Woody Woodpecker originellement diffusée par le réseau ABC sous le nom de The Woody Woodpecker Show en 1957.
 , série animée de 2018 sur le net, avec en vedette le personnage de Woody Woodpecker.

Jeux vidéos 
 Woody Woodpecker : À l'assaut du parc Buzz Buzzard !, jeu vidéo de 2001.
 Woody Woodpecker in Crazy Castle 5, jeu vidéo de 2002.

Homonymie de titre